Surányi József (1861/62–1918) újságíró, lapszerkesztő, és -kiadó
 Surányi József (1939) labdarúgó (Dorog)